Григоро́вич — слов'янське прізвище, патронім, від імені Григорій. Також «Григо́рович» — по батькові від імені Григорій.

Відомі носії 
 Андреєва-Григорович Аїда Сергіївна —геолог та палеонтолог українського походження.
 Григорович Андрій (1935) — журналіст, редактор журналу «Форум» (з 1967) (Канада).
 Григорович Василь Іванович (1786—1865) — російський мистецтвознавець та історик мистецтва.
 Григорович Віктор Іванович (1815—1876) — славіст.
 Григорович Дмитро Васильович (1822—1879) — російський письменник, мистецтвознавець.
 Григорович Дмитро Павлович (1883—1938) — український та радянський авіаконструктор, творець першого гідроплану.
 Григорович Євгенія Зенонівна (1905—1978) — український кінорежисер.
 Григорович Іван (1876—1937) — український співак (тенор), педагог.
 Григорович Іван Станіславович (1985—2016) — старший солдат Збройних сил України.
 Григорович Костянтин Петрович (1886—1939(43) — інженер-металург, засновник школи електрометалургії, професор, доктор технічних наук.
 Григорович Лілія Степанівна (1957) — депутат Верховної Ради України 2—6 скликань.
 Григорович Михайло Якович (1917—1993) — український краєзнавець, педагог.
 Григорович Оксана Євгенівна — українська акторка, режисер.
 Григорович Олександр Валентинович (1979—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Григорович Павло Леонтійович (1845—1924) — релігійний діяч, настоятель Мироносицької церкви у Харкові.
 Григорович Сергій Костянтинович (1978) — український бізнесмен, розробник комп'ютерних ігор.
 Григорович Юрій Миколайович(1927) — радянський балетмейстер.

Див. також 
 Григорович-Барський
 Адмірал Григорович (сторожовий корабель)